Die Abkürzung BCIA steht für

 Beijing Capital International Airport, siehe Flughafen Peking
 Berliner Gesellschaft zum Controlling der Immobilien-Altrisiken
 Biofeedback Certification Institute of America

BCIA